EHF Champions League 1998-99 for kvinder var den sjette EHF Champions League-turnering for kvinder. Turneringen blev arrangeret af European Handball Federation og havde deltagelse af 34 hold. Holdene spillede først to cup-runder (1/32- og 1/16-finaler). Vinderne af 1/16-finalerne gik videre til gruppespillet, der bestod af fire grupper med fire hold, hvorfra de fire vindere og fire toere gik videre til kvartfinalerne.

Turneringen blev for første gang vundet af Dunaferr SE fra Ungarn, som over to kampe samlet vandt 51-49 over Krim Electa Ljubljana fra Slovenien. De danske mestre fra Ikast FS repræsenterede Danmark i turneringen og nåede kvartfinalerne, hvor holdet samlet tabte 50-48 til de senere mestre fra Dunaferr SE.

Resultater

1/32-finaler

1/16-finaler

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
European Handball Federation – 1998/99 Women's Champions League 

Håndbold i 1998
Håndbold i 1999
Sæsoner i EHF Champions League
Kvindehåndbold